Миланская мебельная выставка («Salone», «Milano Salone», «Milan Design Week«) () — промышленная выставка мебели, которая проводится ежегодно в комплексе FieraMilano в пригороде Милана — коммуне Ро. 

Является основной и крупнейшей в мире площадкой для демонстрации новинок дизайнерской мебели, освещения и других предметов интерьера.

Помимо «Salone», каждый нечетный год параллельно проходит выставка «Euroluce», а каждый четный год —  «EuroCucina» и Международная выставка ванных комнат.

История 

Первая выставка состоялась в 1961 году. Спонсорами выступили производители мебели из торговой ассоциации «Federelegno-Arredo».

В современном виде выставка занимает площадь около 230 тысяч квадратных метров и включает в себя 2500 компаний. Организатором является компания Cosmit — член ICSID () и ADI (Ассоциация промышленного дизайна).

В 2011 году свою продукцию представляли 2720 компаний по сравнению с 2499 в 2010 году.

В 2018 году выставка состоялась в 57-й раз. За 6 дней её посетили 434 509 человек из 188 стран мира. Это на 17% больше, чем в 2016 году и на 26% больше чем в 2017.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фотогалерея, сделанная фотографом ЮНЕСКО

Музеи и выставки мебели